Аарон Мегед () изначально Аарон Гринберг () (10 февраля 1920 года, Влоцлавек, Польша — 23 марта 2016 года, Тель-Авив, Израиль) — израильский писатель и драматург, лауреат Государственной премии Израиля по литературе 2003 года.

Биография 
Родился в Влоцлавеке в Польше. Репатриировался в Израиль с родителями в 1926 году в составе Четвёртой алии. Рос в мошаве Раанана. Учился в гимназии «Герцлия», где был членом молодёжного сионистско-социалистического движения «Молодёжный лагерь». После окончания школы прошёл сельскохозяйственное обучение в кибуце Гиват-Бренер. В 1938—1950 годах член кибуца Сдот-Ям.

В 1940 году переехал вместе с кибуцем на его нынешнее место, южнее древней Кесарии. Свой первый рассказ «Бычий груз» () написал в 1943 году. Затем находился в составе сионистской делегации в США, откуда вернулся только после провозглашения Государства Израиль в 1948 году. В 1950 году издал свою первую книгу «Ветер морей» (). В том же году переехал жить в Тель-Авив.

Был одним из основателей литературного журнала «Груз» (), редактором которого был 15 лет. Был литературным редактором газеты «Речь» () и приложения к ней «На простор» ().

В 1968—1971 годах атташе по культуре посольства Израиля в Лондоне. В 1971 году была снята первый игровой сериал Израильского телевидения «Хедва и Шмулик», основанный на книге Мегеда «Хедва и я». В 1977—1978 годах приглашённый специалист «Центра изучения иврита» Оксфордского университета. Несколько раз выезжал с циклом лекций в Соединённые Штаты. Был приглашённым специалистом в Университете Айовы.

Всего опубликовал более 30 книг. Его драмы ставились израильскими театрами «Габима», «Ха-охель» и другими. Книги переведены на многие языки мира. Американский перевод на английский язык сделал Роберт Вайтхилл-Башан. Русский перевод сделал Авраам-Егошуа Моисеевич Элинсон (Белов). Также издавались во Франции, Аргентине, Польше и т. д.

Его женой была известная писательница Ида Цурит (р. 1926). Сыновья — писатель Эяль Мегед (р. 1948) и профессор Хайфского университета Амос Мегед. Младший брат писатель и литературный критики Мати Мегед (1923—2003).

Скончался 23 марта 2016 года. Похоронен на кладбище «Кинерет» на берегу Тивериадского озера.

Премии и награды 
 Государственная премия Израиля по литературе (2003)
 Премия премьер-министра писателям на иврите
 Литературная премия имени Бялика (1974)
 Литературная премия имени Бренера
 Литературная премия имени Усишкина
 Иерусалимская премия имени Агнона
 Почётный гражданин Тель-Авива (2013)

Книги

Проза 
 רוח ימים (1950), סיפורים
 חדווה ואני (1954)
 ישראל חברים (1955), סיפורים
 מקרה הכסיל (1960)
 הבריחה (1962)
 החי על המת (1965)
 היום השני (1965), סיפורים
 החיים הקצרים (1972)
 על עצים ואבנים (1973)
 מחברות אביתר (1973)
 חצות היום (1973), סיפורים
 על עצים ואבנים (1974)
 העטלף (1976)
 היינץ ובנו והרוח הרעה (1977)
 עשהאל (1979)
 מסע באב (1980)
 הגמל המעופף ודבשת הזהב (1982)
 מעשה מגונה (1987), סיפורים
 פויגלמן (1987)
 מבחר סיפורים (1989)
 יום האור של ענת (1992)
 געגועים לאולגה (1994)
 עוול (1995)
 דודאים מן הארץ הקדושה (1998)
 פרספונה זוכרת (2000)
 עד הערב (2001)
 נקמת יותם (2003)
 ירחי הדבש של פרופסור לונץ (2005)
 זבובים (2008)
 עשרת הימים הנוראים (2010)
 קברות התאווה (2013)

Приключения и путешествия 
 מסע הילדים אל הארץ המובטחת (1984)
 אזור הרעש (1985)
 שולחן הכתיבה (1988)
 ארץ אבנים (2011)

Книги для детей 
 אל הילדים בתימן (1946)
 אהבת נעורים (1980)
 נדב ואימו (1988)

Драмы 
 חדוה ואני, במאי ישראל בקר, הוצג בהבימה, ספטמבר 1954.
 בראשית, במאי א. קבצ'ניק, הוצג בהבימה, יולי 1962.
 חנה סנש, במאי אברהם אסיאו, הוצג בהבימה, מאי 1958.
 איי לייק מייק, במאי ישראל בקר, הוצג בהבימה, אוגוסט 1956.
 בדרך לאילת, במאי שרגא פרידמן, הוצג בהבימה, דצמבר 1951.
 העונה הבוערת, במאי א. קבצ'ניק, הוצג בהבימה, ינואר 1967.

Литература 
 נורית גוברין, אהרון מגד: חסד החיים, דיוקנו של בן-הארץ כסופר עברי, הוצאת כרמל, ירושלים, תשע"א 2011.
 אביבה מהלו, וכי עירום אתה?! — אמת ומיתוס בסיפורי דור הפלמ"ח, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2008.
 גרשון שקד, החכם על הכסיל — על יצירתו של אהרן מגד, דפים למחקר בספרות 7, 1990, עמ' 163—188.

Лауреаты Государственной премии Израиля
Иммигрировавшие в Израиль из Польши
Лауреаты премии имени Бялика